

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique des prénoms :
 Alphonse Cornil (1879-1944), résistant belge.
 Christelle Cornil (1977- ), actrice belge.
 Dominique Cornil (1953- ), pianiste belge.
 Jean Cornil (1958- ), homme politique belge.
 Victor André Cornil (1837-1908), médecin et homme politique français.

Prénom 
Prénom masculin aujourd'hui désuet, encore porté dans le nord de la France et en Belgique au début du XX siècle, et apparenté au prénom masculin néerlandais d'origine latine Cornelius ou Cornelis.

Toponyme
 Cornil, commune française du département de la Corrèze.

Prénom masculin
Prénom belge
Prénom français
Patronyme belge
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme